Braintree, Essex, Anglaterra
 Districte de Braintree
 Braintree (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Braintree (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.
 New Braintree, població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.